Plusieurs sanctuaires de l’Église catholique sont appelés sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette :
 la Sainte Maison dans la basilique de Lorette en Italie, qui a donné son nom à la dévotion, et qui a le statut de sanctuaire international ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette de Prague en Tchéquie, qui a le statut de sanctuaire diocésain ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette de Rio de Janeiro au Brésil, qui a le statut de sanctuaire national.

Références 

Sanctuaire